Slovo injekce není zcela jednoznačné a jako takové může označovat více různých entit:

v medicíně
 injekce (medicína) – vpravení, vstříknutí léčivé či umrtvující látky do lidského nebo zvířecího těla pomocí injekční stříkačky opatřené injekční jehlou, a tedy s nutností propíchnutí pokožky, anebo přes již zavedenou kanylu

v matematice
 injekce (matematika) – druh zobrazení mezi množinami, které různým prvkům přiřazuje různé obrazy.

v geologii
 injekce (geologie) – tlakový průnik horkého magmatu do puklin a mezer v okolní (zpravidla nějak narušené) hornině

ve stavebnictví
 injekce (stavba) – zpevnění narušeného zdiva tlakovým vstřikem tekutého betonu (tzv. stavební injektáž)
 tlakové zpevnění zvětralých či nesoudržných hornin chemickými prostředky (tzv. chemická injektáž)

přenesené významy
 finanční injekce – přímé doplnění peněžních prostředků do nějakého ekonomického systému (např. investiční injekce)
 SQL injekce (angl. SQL injection) – zneužití chyby v počítačovém programu k vložení vlastního SQL kódu, který je programem odeslán do databázového systému
 injekce chyb (angl. fault injection) – způsob testování softwaru, kdy se záměrně generují chyby, aby se otestovalo chování programu, zejména správná reakce na takové chyby

Související články 
 injektáž
 injektor

Externí odkazy